De Svenska Cupen 1999–2000 was de 45ste editie van het nationale voetbalbekertoernooi van Zweden, dat werd georganiseerd door de Zweedse voetbalbond. Het toernooi begon in augustus 1999 en eindigde op 1 juni 2000 met de tweede finalewedstrijd in Göteborg. De beker ging voor de eerste keer naar Örgryte IS, dat in de finale (over twee duels) afrekende met AIK Solna.

Schema

Zie ook
Allsvenskan 1999
Allsvenskan 2000
Superettan 2000

2000
Svenska Cupen